La sigla BTR puede referirse a:

 Big Time Rush, banda musical
 Big Time Rush, programa de televisión emitido por el canal de televisión por cable Nickelodeon.
 «Big Time Rush», sencillo debut de la boy band estadounidense Big Time Rush
 BTR, primer álbum de estudio de Big Time Rush